Cilla hace referencia a varios artículos:

Arquitectura y urbanismo
 Cilla (arquitectura), granero o bodega donde se guardan las provisiones en un monasterio.
 Cilla, nombre de una calle en Aldeadávila de la Ribera, provincia de Salamanca, España.
 Cilla, nombre de una calle en Málaga, provincia de Málaga, comunidad autónoma de Andalucía, España.
 Cilla, nombre de una calle en Medina Sidonia, provincia de Cádiz, comunidad autónoma de Andalucía, España. Se inicia en Arco de Belén y termina en plaza de la Iglesia Mayor.
 Cilla, nombre de una calle en Alhaurin el Grande, provincia de Málaga, comunidad autónoma de Andalucía, España. Se inicia en calle Rosales y termina en calle Gerarld Brenan.

Astronomía
 (8744) Cilla, asteroide de la serie (1998 FE59).

Mitología
 Cila (mitología), en mitología griega, hermana de Príamo e hija de Laomedonte y la ninfa Estrimo.

Personas
 Ramón Cilla (1859-1937), caricaturista español.
 Cilla, variante en gallego del nombre Cecilia.

Zoología
 Un sinónimo del género de Lepidoptera '''''Gabara (animal).